Poplar Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Poplar Island, Prince Edward Island, ö,
 Poplar Island, British Columbia, ö,